Первый чемпионат России по мини-футболу среди женщин проходил в два этапа. Сначала были сыграны предварительные игры в двух подгруппах — Воронеж (4-6 февраля) и Химки 9-14 февраля), затем в Люберцах (4-6 марта) состоялся финальный турнир. Первый матч в истории чемпионатов России прошёл 4 февраля 1993 года в Воронеже где местный «Танаис» обыграл санкт-петербургскую «Балтику» со счётом 4:2.

Предварительный турнир 

Предварительные игры прошли в трёх группах: Химках, Воронеже и Владивостоке (участвовали команды Владивостока, Уссурийска и Хабаровска, но ни одна команда не приехала на финальный турнир). Турнир четвёртой группы должен был проходить в Екатеринбурге, но сорвался из-за приезда гостей, а потому команду "Малахит" допустили в турнир за 5 место.

Группа 1. Химки, спортзал МГИК, 9-14 февраля

Группа 2. Воронеж, спорткомплекс Судостроитель, 3-7 февраля

Финальный турнир

Турнир за 1 место. Люберцы, спорткомплекс Дружба, 4-6 марта

Турнир за 5 место. Люберцы, спорткомплекс Дружба, 4-6 марта

Чемпионки России 
 Наталья Гужева
 Светлана Великанова
 Юлия Емельянова
 Ольга Желанова
 Мария Землянухина
 Наталья Коваленко
 Оксана Кузнецова
 Лариса Лозовская
 Вера Лукина
 Ольга Петрова
 Надежда Сажина
 Екатерина Шевелева
 Елена Шпакова
 Старший тренер - В.Воробьёв
 Тренер - Г.Воробьёв

Итоговое положение команд в ЧР-1993 
 1. «Балтика» (Санкт-Петербург)
 2. «Танаис» (Воронеж)
 3. «Глория» (Химки)
 4. «Сюрприз» (Москва)
 5. Команда г. Владимира
 6. «Торпедо» (Москва)
 7. «Малахит» (Екатеринбург)
 8. «Орлёнок» (Красноармейск, Московская область)

Ссылка 
http://www.championat.com/other/article-110581-k-20-letiju-zhenskogo-mini-futbola-v-rossii-92-93.html

Чемпионаты России по мини-футболу среди женщин
Чемпионаты России в 1992 году
Чемпионаты России в 1993 году
1992 год в мини-футболе
Футбол в России в 1993 году